Сказка () — сквер, расположенный на территории Новозаводского района Чернигова. Площадь — 1,97 га.

История 
По инициативе работников предприятия, в 1967 году в сквере напротив фабрики был установлен памятник Петровскому Г. И. — бронзовый бюст (высота 1 м) на кирпичном постаменте, облицованном мраморной крошкой (высота 2 м); ныне демонтирован.  

Сквер под названием «Сказка» создан в 2018 году на месте существующих зелёных насаждений общего пользования на территории исторически сложившейся местности Чернигова Шерстянка — между жилой многоэтажной застройкой улиц Дмитрия Самоквасова (ранее Стахановцев) и Текстильщиков, и территорией промышленного предприятия «Черниговшерсть».

В 2019 году была проведена реконструкция сквера, после чего он был снова открыт в том же году.

Примечания

Ссылки 
 Генеральний план розвитку м.Чернігова. Пояснювальна записка (том 1). 
 УДК 581:712.27 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 33, 2012: 64-70  © Потоцька С.О., 2012

Скверы Украины